Licini Cras Dives - Licinius Crassus Dives  - va ser un magistrat romà. La relació amb altres membres de la gens Licínia no ben està establerta però se suposa que el seu nom era Publi i podria ser el mateix personatge conegut per Publi Licini Cras. L'any 59 aC era pretor i Luci Vetti va ser portat davant seu acusat de conspiració contra la vida de Pompeu.

Referències 

Pretors del segle I aC
Cras Dives